Armenteros kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Armenteros (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Armenteros (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar